Данный список содержит краткое описание сезонов, сыгранных испанским футбольным клубом «Вильярреал». В нём представлены сведения обо всех достижениях клуба в крупных турнирах, а также о лучших бомбардирах и главных тренерах команды в сезоне.

«Вильярреал» был основан 10 марта 1923 года и на протяжении всех первых десятилетий своего существования играл на региональном уровне. Клуб даже был расформирован в начале 1940-х годов, но в 1946 году восстановлен. В 1956 году «Вильярреал» впервые в своей истории вышел в Терсеру (третий дивизион в то время), где отыграл следующие пять лет, после чего вылетел обратно в региональную лигу. В 1967 «Вильярреал» снова получил право выступать в Терсере, а спустя три года дебютировал в Сегунде.

Пробыв там два сезона клуб вылетел в Терсеру и выше третьего уровня в системе футбольных лиг Испании не поднимался до 1992 года. А в 1998 году «Вильярреал» занял четвёртое место в Сегунде, которое давало право выступить в стыковых матчах за выход в Ла Лигу. Оказавшись сильнее «Компостелы» лишь по правилу выездного гола команда впервые в своей истории получила право играть на высшем уровне. 31 августа 1998 года «Вильярреал» провёл свой первый матч в Ла Лиге, проиграв в гостях мадридскому «Реалу» со счётом 1:4. По итогам дебютного сезона команда вылетела из лиги, но спустя год вернулась.

В еврокубках «Вильярреал» дебютировал в 2002 году, подав заявку на участие в Кубке Интертото, где дошёл до финала. Спустя год команда выиграла это турнир, что позволило ей выступить в Кубке УЕФА, где она дошла до полуфинала, в котором с минимальным счётом уступила «Валенсии». В следующем сезоне «Вильярреал» вновь выигрывает Кубок Интертото, а в Кубке УЕФА достигает стадии четвертьфинала. В том же сезоне клуб занимает третье место в чемпионате страны, что гарантирует место в Лиге чемпионов. «Вильярреал» сенсационно вышел в 2006 году в полуфинал главного европейского клубного турнира, где уступил английскому «Арсеналу». Спустя три года лондонцы вновь преградят путь «Вильярреалу» в Лиге чемпионов, на этот раз в четвертьфинале. В 2008 году команда заняла второе место в Ла Лиге, что является её лучшим результатом в первенстве на данное время.

Сезон 2011/2012 стал катастрофическим для команды: сначала она проиграла все матчи группового этапа Лиги чемпионов, а по его итогам и вовсе вылетела из Ла Лиги. Но через год «Вильярреал» вернулся в элиту испанского футбола и с того времени почти неизменно заканчивает сезон в зоне еврокубков. В 2021 году команда в полуфинале Лиги Европы одолела лондонский «Арсенал» и впервые в своей истории вышла в финал крупного европейского турнира. 26 мая «Вильярреал» в финале турнира переиграл английский «Манчестер Юнайтед» и стал победителем Лиги Европы.

Список сезонов 
Информация откорректирована по состоянию на 27 мая 2021 года.

В данном списке представлены сезоны «Вильярреала», расположенные в хронологическом порядке. По каждому сезону представлена следующая информация: результат в национальном чемпионате (со статистикой матчей), результат в национальном кубке (победа или стадия вылета), результат в еврокубках (победа или стадия вылета), лучший бомбардир «Вильярреала» в лиге (с флагом, обозначающим его гражданство), главные тренеры клуба. В разделе «Примечания» даны ссылки на источники с более подробной информацией по сезонам. Курсивом отмечены промежуточные результаты текущего сезона.

Легенда:

 КИ = Кубок Испании;
 КИ = Кубок Интертото;
 КУ = Кубок УЕФА;
 ЛЧ = Лига чемпионов УЕФА;
 ЛЕ = Лига Европы УЕФА;
 М = количество матчей;
 В = выиграно матчей;
 Н = ничейные результаты;
 П = проиграно матчей;
 ГЗ = голов забито;
 ГП = голов пропущено;
 О = набрано очков;
 Место = итоговое место;
  — повышение в системе лиг;
  — понижение в системе лиг;
 1Р = первый раунд;
 2Р = второй раунд;
 3Р = третий раунд;
 4Р = четвёртый раунд;
 5Р = пятый раунд;
 ПО = раунд плей-офф;
 Гр = групповая стадия;
 1/16 = 1/16 финалa;
 1/8 = 1/8 финалa;
 1/4 = четвертьфинал;
 1/2 = полуфинал;
 Фин = финалист;
 Поб = победитель;
 — = соответствующие турниры не проводились или команда в них не участвовала;
 ? = нет данных.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Сезоны
Вильярреал
Футбольные сезоны по клубам Испании